Список альбомов №1 в США в 1992 году — включает альбомы, возглавлявшие главный хит-парад Северной Америки в 1992 году, в котором учитываются наиболее продаваемые альбомы исполнителей США, как на физических носителях (лазерные диски, грампластинки, кассеты), так и в цифровом формате (mp3 и другие). Составляется редакцией старейшего музыкального журнала США Billboard и поэтому называется Billboard 200 (Топ 200 журнала Billboard).

История 
 17 недель на №1 был альбом Some Gave All кантри-певца Билли Рэй Сайруса. В мире было продано более 20 млн.копий диска, что стало рекордом для дебютанта за всю историю. Some Gave All стал лучшим альбом 1992 года в США с тиражом 4,832,000 экз.

Список альбомов №1

Примечания

См. также 
1992 год в музыке
Лучшие синглы США 1992 года
Список синглов №1 в США в 1992 году
Список кантри-хитов №1 1992 года
Список рок-хитов №1 1992 года
Список танцевальных хитов №1 1992 года

Ссылки 
Топ 100 позиций Billboard Top 200 

Чарты Billboard 1992 года
Списки альбомов № 1 в США (Billboard)
Списки альбомов № 1 1992 года